Tavarelli peut faire référence à :  
 , scénariste et cinéaste italien
 Ricardo Tavarelli (1970-), footballeur paraguayen